

Osobe
 Edwin Rosario (1963. – 1997.), portorikanski boksač
 Joseph Albert Rosario MSFS (1915.), rimokatolički biskup iz Amravatija, Indija
 Manuel del Rosario (1915. – 2009.), biskup iz Malolosa, Filipini
 Virgilio Rosario (1499. – 1559.), talijanski kardinal

Mjesta
 Rosario (Argentina)
 Rosario (Čile)
 Rosario (Paragvaj)
 Rosario (Švicarska), Kanton Ticino
 Villa del Rosario, Kolumbija